Никола́й Орло́вский: Орловский, Николай (род. 1985) — молдавский футболист.
 Орловский, Николай Александрович (1870—не ранее 1917) — русский журналист и писатель, переводчик.
 Орловский, Николай Васильевич (1899—1986) — советский учёный-почвовед, награждён золотой медалью имени В. В. Докучаева (1981).
 Орловский, Николай Осипович (1822—1895) — русский военный инженер.